Colonia Miguel Hidalgo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Miguel Hidalgo, Tarímbaro, ort, 
 Colonia Miguel Hidalgo, Temixco, ort, 
 Colonia Miguel Hidalgo, Yautepec, ort, 
 Colonia Miguel Hidalgo, Veracruz, ort, Playa Vicente, 
 Colonia Miguel Hidalgo, Pátzcuaro, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar